Ако́пов (Акопова) () — армянская фамилия. Известные носители:
 
 Акопов, Андраник Сумбатович (род. 1974) — российский учёный-математик, экономист, профессор РАН. 
 
 Акопов, Виктор Армаисович (1941—2022) — советский и российский генерал.
 Акопов, Вил Иванович (1930—2021) — доктор медицинских наук, профессор.
 Акопов, Вячеслав Юрьевич (род. 1979) — российский дирижёр, музыкант, аранжировщик, композитор.
 Акопов, Григорий Леонидович (род. 1978) — российский учёный, журналист и общественный деятель.
 Акопов, Егише Семёнович (1902—?) — советский хозяйственный, государственный и политический деятель.
 Акопов, Карен Робертович (род. 1956) — оперный певец (бас), вокалист Михайловского театра, заслуженный артист России (2010).
 
 Акопов, Погос Семёнович (род. 1926) — советский дипломат.
 Акопов, Рафаэль Арамович (1939—2010) — советский и российский художник-живописец.
 Акопов, Сергей Погосович (род. 1954) — российский дипломат.
 Акопов, Степан Акопович (1899—1958) — советский государственный деятель.
 Акопов, Эдуард Тигранович (1945—2022) — советский и российский киносценарист, театральный драматург, писатель.



См. также